Helmuth Karl Bernhard von Moltke (1800-1891), militaire prussien puis homme politique allemand ;
Helmuth Johannes Ludwig von Moltke (1848-1916), chef d'état-major de l'armée allemande (1904-1916), neveu du précédent ;
Helmuth James von Moltke (1907-1945), aristocrate allemand qui s'opposa au régime hitlérien, de la famille des deux précédents.